Коржівська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Коржівська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Коржівська сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Коржівська сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Коржівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район